Млиновище ():
 Млиновище — озеро в Чернигове (Черниговская область, Украина)
 Млиновище — озеро в Козелецком районе (Черниговская область, Украина)
 Млиновище — рукав реки Любичь в Козелецком районе (Черниговская область, Украина)

 Млиновище-1 (Производственный центр) — комплекс археологических памятников в Чернигове (Черниговская область, Украина)
 Млиновище-2 (Производственный центр) — комплекс объектов археологического наследия в Чернигове (Черниговская область, Украина)